A 24.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 6 de maio a 10 de maio de 1970 com um percurso de 707,5 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra e final em Lausana.
O vencedor foi o sueco Gösta Pettersson, cobrindo a prova a uma velocidade média de 37,6 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1970
1970 na Suíça
1970 no ciclismo